El término lengüeta puede hacer referencia a:

Lengüeta, tira fina que vibra produciendo un sonido.
Lengüeta, en arquitectura, tabique.
Lengüeta, en informática, elemento de la interfaz de un programa.